31-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 7 по 10 октября 1954 года в Вене (Австрия). В нём приняли участие 100 спортсменов из 23 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). В рамках этого чемпионата мира был проведён 34-й чемпионат Европы.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Вене
Октябрь 1954 года
Спорт в Австрии в 1954 году
Чемпионаты мира в Австрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Австрии